Брунн — многозначное слово:

 Брунн — польский дворянский герб.

Фамилия
 Брунн, Генрих (1822—1894) — немецкий археолог.
 Брунн, Клаус Фридрих — живописец и рисовальщик естественной истории при Академии наук.

Топоним
 Брунн — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Брунн — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Примечания

См. также